La Femme en vert ou Sherlock Holmes et la Femme en vert, film américain de Roy William Neill (1945)
 La Femme en vert, roman islandais d'Arnaldur Indriðason (2006)